Der Knoxville Challenger 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Knoxville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Michael Russell, im Doppel die Paarung Alex Kuznetsov / Mischa Zverev.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Sanam Singh
 Kevin King
 Takanyi Garanganga
 Mitchell Frank

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Fritz Wolmarans

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 57 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 89 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)